__СЪДЪРЖАНИЕ__

Това е списък на известни (и не толкова известни) личности, завършили Софийския университет.

Началото 
 1891: Първи випуск на Висшето училище в София
 1892: Втори випуск на Висшето училище в София
 1893: Трети випуск на Висшето училище в София
 1894: Четвърти випуск на Висшето училище в София
 1895: Пети випуск на Висшето училище в София

История, археология 
 Георги Атанасов (р. 1933), политик, БКП-функционер: история (1956)
 Димитър Ангелов (1917-1999), историк: история (1939)
 Георги Бакалов (1943-2012), историк, политик: история (1971)
 Георги Баласчев (1869-1936), историк, археолог: история (1892)
 Иван Венедиков (1916-1997), археолог, филолог: история и класическа филология (1939)
 Васил Гюзелев (р. 1936), историк: история (1959)
 Людмил Гетов (р. 1935), археолог: история (1960)
 Николай Генчев (1931-2000), историк, политик: история (1956)
 Тодор Герасимов (1903-1974), археолог, нумизмат: история (1929)
 Божидар Димитров (р. 1945), историк, политик: история (1974)
 Иван Дуйчев (1907-1986), историк, медиевист: история (1932)
 Игор Дамянов (р. 1953), политик: история (1977)
 Светлозар Елдъров (р. 1956), историк: история (1980)
 Людмила Живкова (1942-1981), историк, БКП-функционер, политик: история (1965)
 Анастас Иширков (1868-1937), географ: история (1891)
 Теофил Иванов (1918-1999), археолог: история (1940) и класическа филология (1942)
 Кирил Йорданов (р. 1953), историк: история (1971)
 Георги Китов (1943-2008), археолог, откривател: история (1967)
 Данаил Крапчев (1880-1944), журналист, издател: история (1906)
 Красимир Каракачанов (р. 1965), политик: история (1990)
 Милчо Лалков (1944-2000), историк: история (1969)
 Ара Маргос (1924-1990), археолог: история (1965)
 Атанас Милчев (1915-2002), археолог: история (1940)
 Васил Миков (1891-1970) археолог: история и геогрофия (1922)
 Георги Марков (р. 1946), историк: история (1970)
 Петър Мутафчиев (1883-1943), историк: история и география (1910)
 Христо Матанов (р. 1952), историк: история (1977)
 Васил Николов (р. 1951), археолог: история (1976)
 Димитър Овчаров (р. 1931), археолог: история (1956)
 Николай Овчаров (р. 1957), археолог, откривател: история (1981)
 Любомир Огнянов (р. 1941), историк: история (1968)
 Андрей Пантев (р. 1939), историк, политик: история (1961)
 Георги Първанов (р. 1957), БСП-функционер, политик, президент: история (1981)
 Иля Прокопов (р. 1952), историк, нумизмат: история (1977)
 Калин Порожанов (р. 1952), историк, археолог: история (1977)
 Ана Радунчева (р. 1937), археолог: история (1962)
 Александър Фол (1933-2006), историк, политик: история и класическа филология (1957)
 Валерия Фол (р. 1953), историк, траколог: история (1977)
 Мария Чичикова (р. 1925), археолог: история (1947)
 Йорданка Юрукова (1936-2012), нумизмат: история (1960)

Право 
 Тодор Абазов (р. 1926), журналист: право (1953)
 Димитър Абаджиев (р. 1965), политик: право (?)
 Цвятко Аврамов (1894-1923), журналист: право (?)
 Нора Ананиева (р. 1938), политик: право (?)
 Веселин Андреев (1918-1991), писател: право (1941)
 Иван Башев (1916-1971), политик: право (1943)
 Дамян Велчев (1883-1954), политик: право (1932)
 Любомир Весов (1892-1922), революционер: право (?)
 Найден Вълчев (р. 1927), писател: право (1951)
 Петко Венедиков (1905-1995), юрист: право (1928)
 Маргарита Гаргова (1923-2004), сценарист: право
 Огнян Герджиков (р. 1946), политик: право (?)
 Стоян Ганев (1955-2013), политик: право (1973)
 Филип Димитров (р. 1955), политик: право (1977)
 Илко Ескенази (1949-1994), политик: право (1972)
 Тончо Жечев (1929-2000), писател: право (1954)
 Борис Йоцов (1894-1945), филолог: право (1920)
 Георги Кулишев (1885-1974), политик: право (?)
 Димо Казасов (1886-1980), политик, журналист: право (1918)
 Камелия Касабова (р. 1957), политик: право (1982)
 Константин Константинов (1890-1970), писател: право (1911)
 Меглена Кунева (р. 1957), политик: право (1981)
 Карло Луканов (1897-1982), политик: право (1921)
 Атанас Москов (1903-1995), политик: право (1927)
 Васил Митаков (1891-1945), политик: право (?)
 Виктор Михайлов (р. 1944), политик: право (1972)
 Екатерина Михайлова (р. 1956), политик: право (1978)
 Александър Оббов (1887-1975), политик: право (1913)
 Георги Петканов (р. 1947), политик: право (1971)
 Димитър Пешев (1894-1973), политик: право (?)
 Димитър Попов (министър-председател)Димитър Попов (1927-2015), министър-председател: право (1950)
 Кръстьо Пастухов (1874-1949), политик: право (1895)
 Пенчо Пенев (р. 1947), юрист и политик: право (1970)
 Пламен Панайотов (р. 1958), политик: право (1984)
 Асен Разцветников (1897-1951), писател: право (1926)
 Страхил Развигоров (1897-1948), революционер: право (1922)
 Йордан Соколов (1933-2016), политик: право (1956)
 Йордан Стубел (1897-1952), поет: право (?)
 Николай Свинаров (р. 1958), политик: право (1982)
 Петър Стоянов (р. 1952), политик: право (1976)
 Петър Танчев (1920-1992), политик: право (1944)
 Веселин Ханчев (1919-1966), писател: право (1941)
 Руси Христозов (1914-1990), политик: право (1940)
 Борислав Цеков (р. 1972), политик: право (1994)
 Цонко Цонев (р. 1967), политик: право (?)
 Григор Чешмеджиев (1879-1945), политик: право (1903)
 Александър Шпатов (р. 1985), писател: право (?)

Филологически специалности 
 Дора Аврамова (1894-1967), преводач: славянска филология и литература (1916)
 Атанас Ванчев дьо Траси (р. 1940 г.), поет, филолог: класическа и френска филологии (1966)
 Пламен Антов (р. 1964), поет: българска филология (?)
 Албена Бакрачева (р. 1961), американист: българска и английска филология (1984)
 Елисавета Багряна (1893-1991), поетеса: славянска филология (1915)
 Яна Букова (р. 1968), писателка: класическа филология (?)
 Весела Василева (1919-1944), поетеса: славянска филология (1942)
 Христо Вакарелски (1896-1979), етнограф: славянска филология (1923)
 Борислав Георгиев (1958), лингвист, антрополог, семиотик (1984)
 Елена Георгиева (р. 1930), езиковед (1951)
 Златозара Гочева (р. 1932), археолог: класическа филология
 Константин Гълъбов (1892-1980), учен, писател: немска филология (1910)
 Никола Георгиев (р. 1937), литературен критик: българска филология (1961)
 Снежина Гогова (р. 1937), езиковед-китаист: българска филология (1961)
 Стефан Гечев (1912-2000), поет: славянска филология (1934)
 Аксиния Джурова (р. 1942), филолог, медиевист: българска филология(1965)
 Блага Димитрова (1922-2003), писателка: славянска филология (1945)
 Гергина Дворецка (р. ?), поетеса: българска филология
 Стефан Илчев (1898-1983), езиковед: славянска филология (1925)
 Борис Йоцов (1894-1945), филолог: славянска филология (1916)
 Венцеслав Константинов (р. 1940), писател и преводач: немска филология
 Елка Константинова (р. 1932), филолог и политик: българска филология (1956)
 Иван Леков (1904-1978), езиковед: славянска филология (1927)
 Лалю Метев (1885–1957), индустриалец: славянска филология (1909)
 Стефан Младенов (1880-1963), езиковед: славянска филология (1902)
 Стоянка Мутафова (р. 1922), актриса: славянска филология (?)
 Яна Младенова (1923-1982), археолог: класическа филология (1946)
 Алек Попов (р. 1966), писател: българска филология (?)
 Боян Пенев (1882-1927), филолог: славянска филология (1907)
 Никола Ракитин (1885-1934), писател: славянска филология (1908)
 Станислав Стратиев (1941-2000), писател: българска филология (1968)
 Димитър Талев (1898-1966), писател: славянска филология (1925)
 Яна Язова (1912-1974), писателка: славянска филология (1935)
 Александър Велев (р. 1965), речникосъставител: руска филология (?)

Други специалности 
 Благовест Сендов (р. 1932), математик, политик, дипломат: математика (1956)
 Долорес Арсенова (р. 1964), политик: педагогика (1990)
 Ясен Атанасов (р. 1971), писател: културология (?)
 Васил Божков (p. 1959), бизнесмен: математика (?)
 Георги Брадистилов (1904-1977), математик: математика (1927)
 Любен Беров (р. 1925), политик: икономика (1949)
 Димитър Влахов (1878-1953), революционер: химия (1903)
 Ралица Василева, ангийска филология (?)
 Георги Гроздев (р. ?), писател: журналистика (1982)
 Иван Гарелов (р. 1943), журналист: журналистика (?)
 Пенко Градишки (р. 1937), журналист: журналистика (?)
 Александър Держански (р. 1933), физик: физика (1953)
 Димитър Димов (1909-1966), писател: ветеринарна медицина (1934)
 Елена Емануилова (р. 1978), писателка: връзки с обществеността (?)
 Желю Желев (1935-2015), политик: философия (1958)
 Иван Костов (р. 1949), политик: математика (1979)
 Асен Лазаров (1905-?), агроном: агрономство (1928)
 Владимир Луков (р. 1949), поет: география и философия (1979)
 Иван Начев (р. 1968), политолог: политология (1993), културология (1996)
 Никола Обрешков (1896-1963), математик: математика и физика (1920)
 Иван Пръмов (1921-1992), политик: агрономство (1948)
 Елин Рахнев (р. 1968), писател: специална педагогика (?)
 Наталия Симеонова (р. 1970), телевизионна водеща: журналистика (?)
 Любомир Стойков (р. 1954), журналист: журналистика (?)
 Любомир Чакалов (1886-1963), математик: математика и физика (1908)
 Георги Шишков (1912-1991), философ: математика (1935)
 Тодор Танев (1957), политолог, политик: социология (1982)
 Стоян Варналиев (1968) фолклорен певец; музика (2018)